Drum (Podbablje), naselje u općini Podbablje, Hrvatska
 Drum (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica, BiH